Noorderkerkhof (Amsterdam 1622-1655), een begraafplaats bij de Noorderkerk in Amsterdam in de Jordaan.
 Noorderkerkhof (Amsterdam 1655-1866), een begraafplaats aan de rand van de stad Amsterdam op het bolwerk "Haarlem" dat ook wel "De Palm" werd genoemd, vandaar ook de naam Palmkerkhof voor deze begraafplaats
 Noorderkerkhof (Den Haag), een voormalige begraafplaats ter hoogte van de Noordwal in Den Haag
 Noorderkerkhof (Haarlem), begraafplaats in Haarlem, ook wel De Punt genoemd

Zie ook 
 Noorderbegraafplaats (doorverwijspagina)
 Zuiderkerkhof (doorverwijspagina)